Die Basketball-Afrikameisterschaft 1968, die vierte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 29. März und 6. April 1968 in Casablanca, Marokko statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Senegals, die den Titelverteidigers Marokko im Finale besiegen konnte. Es war die erste Meisterschaft für das Land. Erstmals nahmen eine Mannschaft Kongos, der Elfenbeinküste, der Zentralafrikanischen Republik sowie des Nigers am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und B) gespielt, wobei in Gruppe A fünf Mannschaften antraten und in Gruppe B vier. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau vier Spiele (Gruppe A) bzw. drei Spiele (Gruppe B) (insgesamt wurden 16 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Da in Gruppe B Senegal gegen die Zentralafrikanische Republik, die Zentralafrikanische Republik gegen Algerien und Algerien gegen den Senegal gewann, entschied das relative Korbverhältnis aus diesen drei Partien. Da der Senegal mit +13 und die  Zentralafrikanische Republik mit −2 ein besseres Korbverhältnis als Algerien (−11) hatten, zogen sie in der Reihenfolge in das Halbfinale ein. Die Erst- und Zweitplatzierten einer Gruppe zogen in das Halbfinale ein, wobei die Erstplatzierten gegen die jeweiligen Zweitplatzierten der jeweiligen anderen Gruppe antraten. Die Dritt- und Viertplatzierten spielten nach demselben Verfahren um die Plätze fünf bis acht. Kongo wurde als Fünfter der Gruppe A automatisch Neunter.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Ko-Runde

Spiele um die Plätze fünf bis acht 

Tag 6

Spiel um Platz sieben 
Tag 7

Spiel um Platz fünf 
Tag 7

Halbfinale 

Tag 6

Spiel um Platz drei 
Tag 7

Finale 
Tag 7

Abschlussplatzierung 

Senegal und Marokko qualifizierte sich aufgrund ihres Abschneidens für die Olympischen Sommerspiele 1968.

Weblinks 
1968 African Championship for Men – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()

1968
Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft 1968
Sportveranstaltung in Casablanca